Shirak kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Shirak (ort i Armenien), Sjirak, 
 Sjirak, provins,

Iran 

 Shīrīk, ort, Khorasan, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar